Caprili ima više značenja:
 Caprili, Genoa
 Caprili, Modena